Таун енд Кантри има више значења:
 Таун енд Кантри (Вашингтон)
 Таун енд Кантри (Мисури)